Los términos inverso o  invertido, pueden referirse a:

Ciencias y matemáticas
 Inversión lógica, un tipo de oración condicional que es una inferencia inmediata hecha a partir de otra oración condicional
 Inverso aditivo, opuesto (negación), el inverso de un número que, cuando se suma al número original, da como resultado cero
 Inverso multiplicativo (recíproco), un número que cuando se multiplica por un número dado produce la identidad multiplicativa, 1
 Elemento simétrico o inverso 
 Función inversa (análisis matemático), una función que invierte otra función
 Inversa generalizada, una matriz que tiene algunas propiedades de la matriz inversa pero no necesariamente todas
 Matriz inversa de una matriz invertible
 En teoría de grafos, al grafo inverso de un grafo

Otros usos
 Nivel inverso, el nivel interior base de una tubería, zanja o túnel
 Inverse (website), una revista en línea
 Invertido; término utilizado antiguamente para designar a una persona LGBT
 Inverso Pinasca, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia

Véase también
 Inversión (desambiguación)
 Inversor
 Opuesto
 Reverso
 Complemento